Skiron (gr. Skeiron, łac. Sciron) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie wiatru północno-zachodniego
 Skiron (gr. Skeiron, łac. Sciron) – w mitologii greckiej rozbójnik attycki, syn Pelopsa lub Posejdona
 Skiron (łac. Sciron) – w mitologii greckiej syn Pylasa